Alpine Club, associació d'alpinisme britànica 
 Alpine F1 Team, escuderia francesa de Fórmula 1 amb seu al Regne Unit propietat del Grup Renault 
 Automobils Alpine fabricant de cotxes francès
 Toponímia:
 Alpine (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey 
 Alpine (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Alpine (Utah), població dels Estats Units a l'estat de Utah
 Alpine (Wyoming), població dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 Alpine Northeast, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 Alpine Village, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
Alpine Springs,  comunitat no incorporada al comtat de Los Angeles, Califòrnia
 Glen Alpine, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Sutton-Alpine, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska